Kampl steht für:
 Kampl, eine Posse mit Gesang von Johann Nestroy
 Kampl (Film), österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2005

Kampl heißen folgende geographische Objekte:
 Kampl (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Kampl (Totes Gebirge), 1685 m, Berg im Ausseerland
Kampl (Hochschwab), 1990 m, Berg in der Hochschwabgruppe

Kampl heißen folgende Personen:
 Kevin Kampl (* 1990), slowenischer Fußballspieler
 Siegfried Kampl (* 1936), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Kampel